Лэнс Барбер () — американский актёр.

Родился и вырос в городе Батт-Крик в штате Мичиган в США.

После школы участвовал в сценической постановке Беверли-Хиллз, а позднее работал летом в The Barn Theatre вместе с Томом Вопатом. После этого он переезжает в Чикаго, где изучает актёрское мастерство в Second City and Improv Olympic и становится членом Second City National Touring Company. Выступал на Чикагском комедийном фестивале и является одним из основателем группы импровизации G.O.C.

Фильмография

Ссылки 

Киноактёры США